O Paysandu Sport Club no ano de 2019, participou de quatro competições: Campeonato Paraense (103º),  Copa Verde (6º),  Copa do Brasil (22º)  e o Campeonato Brasileiro - Série C (9º). 
 A equipe bicolor começou o Campeonato Paraense de maneira avassaladora, avançou para as semifinais de maneira invicta, porém após uma polêmica troca de comando técnico, foi eliminado pelo  após uma derrota por 3x1 no Estádio Navegantão de maneira discutível pois o Presidente bicolor afirma que solicitou a não realização da partida devidos condições insalubres de jogo porém não atendidas pelo árbitro Paraense Djonaltan Costa Araújo, posteriormente venceu o mesmo  na Curuzu por 1x0 porém o placar agregado não o favoreceu e ainda no mesmo estádio, perdeu em decisão por penaltys o 3º lugar da competição para o .
 Na Copa do Brasil o  começou a disputa a partir das Oitavas de final por ter sido o campeão da Copa Verde de 2018, por meio de sorteio realizado na sede da CBF, seu adversário foi o  que derrotou o clube bicolor nas duas ocasiões.
 O  tinha como principal objetivo da temporada o acesso à Série B de 2020, devido ao excesso de clubes de norte e Nordeste na Série C, os times da região norte ficaram no grupo B com os times da região sul. A equipe Bicolor começou a competição com 2 vitorias seguidas e posteriormente houve um declínio com um longo período sem vitórias e com grande número de empates, ao final da 1º fase o  empatou com o rival  no clássico Re-Pa conseguindo assim se classificar para a fase decisiva como 4º colocado no grupo B da competição (consequentemente, decidindo a vaga contra o 1º do grupo A) e eliminando o rival da disputa. Posteriormente dentre diversas provocações meio a especulações de favorecimentos, o  enfrentou o  em duas oportunidades visando o acesso, em Belém o resultado foi de 0x0 e em Recife em meio a um Pênalti marcado pelo árbitro gaúcho Leandro Pedro Vuaden, o qual gerou polêmica a nível nacional e considerado mal marcado por diversos profissionais de arbitragem, o Timbú conseguiu o empate e levou a decisão às cobranças de pênaltis que favoreceu a equipe Nordestina, deixando assim o  para disputar a Série C de 2020.  O  ainda acionou o STJD e tentou a impugnação do resultado porém sem reconhecimento judicial do processo. 
 Como maior campeão da Copa Verde, o  buscou o 3º título da competição, passou por , em seguida em meio a provocações do até então jogador do  Neto Baiano que afirmou "O  é melhor do que o  mas quero Re-Pa na semifinal", o clube bicolor passou pela equipe de Bragança nos pênaltis e em seguida eliminou o rival , classificando-se para a sua 5º final da 6º edição da competição. Após longa espera e apenas jogando Amistosos, o  enfrentou o , na 1º partida da decisão saiu vitorioso por 1x0 em plena Arena Pantanal porém no Mangueirão sofreu a derrota pelo mesmo placar com gol nos acréscimos do 2º tempo e perdeu nas cobranças de pênaltis por 5x4 assim o  conquistou seu 2º título da competição. Vale ressaltar que o  teve o pênalti decisivo que ao ser convertido teria conquistado a vitória porém o jogador Caíque Oliveira cobrou a penalidade de uma maneira que causou revolta geral na torcida bicolor, gerou críticas de nomes muito respeitados no futebol como Muricy Ramalho  e tornou-se motivo de piada a nível internacional porém o mesmo foi defendido pelo Técnico Hélio dos Anjos e o Presidente Ricardo Gluck Paul.  Fatos estes lamentados pelo jogador em sua rede social dias após o ocorrido.

Elenco Profissional 
Ver também: Lista de futebolistas do Paysandu Sport Club por ano

Outros jogadores

Diretoria e comissão técnica

Conselheiros 

Mesa diretora do conselho deliberativo para o Biênio 2019 - 2020
1	EDSON ORTIZ DE MATOS - PRESIDENTE
2	ROMULO RAPOSO SILVA - 1º VICE-PRESIDENTE
3	JOÃO BOSCO LOBO - 2º VICE-PRESIDENTE
4	ANTÔNIO INÁCIO DE ATHAYDE - 1º SECRETÁRIO
5	BRENO VEIGA E SILVA - 2º SECRETÁRIO

Deliberativo 2017 - 2020
1	ALBANO HENRIQUE MARTINS JUNIOR
2	ALFREDO ALVES AFONSO
3	ANA CAROLINA DOS SANTOS FERREIRA
4	ANDRÉ MARTHA TAVARES
5	ANDRÉ SILVA DE OLIVEIRA
6	ARLINDO JOSE GUIMARAES BASTOS
7	ARNALDO DOPAZO ANTONIO JOSE
8	AURÉLIO CEZAR CÂMARA DE JESUS
9	BRUNO CRUZ GREILICH
10	BRUNO HENRIQUE SIMÕES MORGADO
11	FABRÍCIO FIGEIREDO DE ALENCAR
12	FELIPE DE ALMEIDA VALERIO COUCEIRO
13	JANIR RAFAEL CAMPOS LAMAS
14	JOSÉ CLÁUDIO NASCIMENTO PINHEIRO
15	KATIA NAZARE TEIXEIRA RODRIGUES
16	LEANDRO PANTOJA PEREIRA
17	LUCAS SOUZA DA SILVA CONDE
18	MAX GONÇALVES GIRARD
19	NALDYR DE JESUS SANTIAGO DE SOUZA NETO
20	PABLO TIAGO SANTOS GONCALVES
21	PAULO HENRIQUE PORTO MACIEL
22	RAIMUNDO GUIMARÃES FELIZ
23	RIZALDO LUIZ RODRIGUES DA SILVA
24	VICTOR HUGO SANTANA MAIA
25	VINICIUS CARVALHO DA COSTA

Deliberativo 2019 - 2022
1	ALESSANDRO PEREIRA POMPEU
2	BRENO VEIGA E SILVA
3	CAIO FELIPE DE SOUZA FERNANDES
4	CLEÓMENES BARBOSA DE CASTRO
5	DIO GONÇALVES CARNEIRO
6	FABRÍZIO DE ALMEIDA GONÇALVES
7	FELIPE MORAES DOS REIS
8	FREDERICO CEZAR NICOLAS ESTEVES
9	ISAIAS BULARMAQUI DE MORAES
10	IVONELIO CALHEIROS LOPES
11	JOAO BOSCO LOBO
12	JORGE SILVA JÚNIOR
13	JOSÉ ANÍZIO DE OLIVEIRA NETO
14	JOSÉ MARIA CARDOSO COSTA
15	LEONARDO JACOB DE LIMA
16	LIVAN ALFREDO RODRIGUES GOMES
17	LUIZ FELIPE DA SILVA CRUZ
18	MANOEL D'OLIVEIRA REIS NETO
19	RAFAEL OLIVEIRA LIMA
20	ROGÉRIO NORONHA FRAIHA
21	ROMULO RAPOSO SILVA
22	SÉRGIO FRANCISCO DA COSTA JÚNIOR
23	SÉRGIO TADEU FERREIRA SERRA 
24	THALYS KAUÊ FERREIRA CARDOSO
25	TITO LAVAREDA CARDOSO DE OLIVEIRA

Fiscal 2019 - 2020
1	ALEXANDRE CRUZ XERFAN
2	LUIZ FELIPE FERNANDES
3	ALEMAR DIAS RODRIGUES JÚNIOR
4	MARCELO PORTO DE OLIVEIRA FOLHA
5	MÁRCIO AUGUSTO BARROS SAMPAIO
6	SALIM HABIB FRAIHA NETO
7	RAIMUNDO NATALINO VIEIRA SILVA
8	BRUNO DOS SANTOS SAMPAIO
Conselheiros suplentes 2017 - 2020
1	ANDRÉ MAROJA DE SOUZA
2	ARNALDO CORRÊA DE CASTRO
3	GILSON SOUZA PORTELA
4	JOSÉ WAGNER MAIA
5	JORGE SILVA
6	LUHI CARLOS SOUZA SERRÃO
7	LUIS OCTÁVIO RABELO NETO
8	MARCO ANTÔNIO DA SILVA PEREIRA
9	MARCOS HENRIQUE LOPES DA COSTA
10	PAULO MARIANO DA PONTE SOUZA
11	PAULO SÉRGIO COSTA RIBEIRO
Conselheiros suplentes 2019 - 2022
1	FRANCISCO ANTÔNIO VALLINOTO DE SOUZA
2	ÉDSON FERREIRA DE SENA
3	ALUIZIO DOPAZO ANTÔNIO JOSÉ
4	DAVI DE SOUZA BARROS
5	ELY ANDERRSON SANTOS BARACHO
6	ALESSANDRO BURASLAN CAVALCANTE

Transferências 
 Legenda

 : Jogadores que chegaram por empréstimo
 : Jogadores que voltaram após serem emprestados
 : Jogadores que chegaram ou saíram sem custos
 : Jogadores promovidos ou que queimaram idade do sub-20 

 : Jogadores emprestados pelo Paysandu
 : Jogadores que saíram após o fim do contrato
 : Jogadores dispensados antes do fim do contrato ou que rescindiram contrato
 : Jogadores que chegaram ou saíram após compra de direitos/multa rescisória contratual
|}

|}

Ranking CBF 

Inicio da Temporada

 5.239 Pontos 
 Ranking Nacional -  27º Posição
 Ranking Regional -  1º Posição
 Ranking Estadual -  1º Posição

Fim da Temporada

 5.166 Pontos (73) 
 Ranking Nacional - (1) 28º Posição
 Ranking Regional -  1º Posição
 Ranking Estadual -  1º Posição
|}

Uniformes

Uniformes Principais 

 Com o intuito de recuperar o sentimento de 'time do povo', a linha de 2019 foi lançada à torcida diretamente da maior feira livre da América Latina, o Ver-o-Peso. 
 O 3º Uniforme da Temporada foi desenvolvido pela torcida e escolhido por meio de votação popular.

Uniformes de Treino

Jogos 
Todas as partidas do clube com seu time principal.
 Última atualização em 20 de novembro de 2019.
 Legenda:  Vitórias —  Empates —  Derrotas

Resumo das Participações

Estatísticas 
 Atualizado em 20 de Novembro
 Jogadores riscados já não integram mais o elenco do Paysandu ou estão em período de empréstimo

Artilharia 
A artilharia da temporada:

Presença 
Total de jogos, por jogador, na temporada:

Cartões
Riscados os jogadores que foram transferidos antes do fim da temporada.

Capitães 
Os capitães da temporada:

Desempenho dos treinadores

Fatos marcantes

Desempenho em competições 
  terminou a 1º fase do Paraense no 1º lugar geral, com melhor ataque, melhor defesa e de forma invicta.
  ficou entre as três equipes invictas do Brasil até o dia 4 de Abril (10 Jogos de Invencibilidade). 
 Pela 19º vez em toda sua história, o  ficou de fora da decisão do Estadual.
  terminou o Campeonato Paraense em 4º lugar pela 4º vez desde o inicio dos anos 2000.
 Apesar de ter terminado em 4º, o  teve o melhor aproveitamento do Paraense de 2019.
 Pela 6º vez, o  não consegue avançar das Oitavas de final da Copa do Brasil de Futebol. 
  ficou 8 partidas seguidas sem vencer na temporada, entre 11 de Maio e 15 de Junho, essa sequência foi quebrada com uma vitória sobre o  no dia 23 de Junho.
  terminou a 1º fase da Série C com um dos piores ataques da competição, com 18 gols marcados empatou com o Ypiranga-RS na 16º pior marca geral e a pior entre os classificados para a 2º fase, porém teve também a 2º melhor defesa geral com apenas 11 gols sofridos, perdendo apenas para o mesmo Ypiranga-RS que sofreu 10 gols.
 Apesar de não conquistar o acesso à Série B, o Técnico Hélio dos Anjos não sofreu nenhuma derrota sequer comandando o  na Série C.
  não foi derrotado no clássico Re-Pa em nenhuma das 6 oportunidades na temporada. (3 vitórias e 3 empates)
  disputou 25 partidas contra outras equipes da Região Norte do Brasil (23 Oficiais) e foi derrotado somente em 1 oportunidade.
  é o time das três primeiras divisões que menos perdeu em 2019. 
  ultrapassa  em número de gols marcados no clássico Re-Pa. 
  ficou invicto entre 2 de junho e 14 de novembro, totalizando 24 partidas (22 oficiais e 2 amistosos), sequência quebrada na final da Copa Verde pelo .

Acontecimentos 
 29 de Novembro de 2018 - Ricardo Gluck Paul, candidato de chapa única pela 'Sempre Fiel', é confirmado como novo Presidente para o biênio 2019-2020.
 26 de Dezembro de 2018 - Patrocinador renova com o  por mais 2 anos. 
 28 de Dezembro de 2018 - Patrocinador do ramo de produtos alimentícios renova com o  até janeiro de 2020. 
 28 de Dezembro de 2018 -  renova com empresa concessionária de serviços de telecomunicações brasileira.  (sem referência da renovação apenas divulgado pelas redes sociais do clube).
 3 de janeiro - é iniciada a pré-temporada de futebol no clube com a reapresentação do elenco profissional. 
 18 de janeiro - Ricardo Gluck Paul é oficialmente empossado Presidente do  para os próximos dois anos. 
 2 de Fevereiro - Com presença da torcida, jogo treino contra a base e programações especias, o  comemora seus 105 anos de história.   
 4 de Fevereiro - O  pede a sua torcida para que desenhe, avalie e escolha o 3º uniforme da temporada.  
 15 de Fevereiro -  e rival fecham parceria com loja de materiais de construção para reforma do Estádio Baenão e Construção do Centro de Treinamento Raul Aguilera. 
 17 de Fevereiro -  anuncia novo patrocínio Master. 
 17 de Fevereiro -  vence primeiro clássico Re-Pa da temporada, com direito a goleada. 
 19 de Fevereiro - A Diretoria de Competições da Confederação Brasileira de Futebol divulga, a tabela básica do Campeonato Brasileiro da Série C, com direito a clássico Re-Pa na Rodada final da 1º fase. 
 20 de Fevereiro -  inaugura diretoria específica para o futebol feminino. 
 20 de Fevereiro - O Estádio da Curuzú ganha novos portões e novas rampas para acesso de cadeirantes. 
 21 de Fevereiro -  recebe mais de R$ 300 mil por venda envolvendo zagueiro Pablo em Portugal. 
 28 de Fevereiro - Presidente Bicolor detalhou o balanço dos meses de janeiro e fevereiro realizado no clube. 
 1 de Março -  compra de  e  o equivalente a 60% dos direitos econômicos de Leandro Carvalho, rendendo R$600 mil ao bicolor por 20% dos direitos econômicos do jogador. ( e  permanecem com respectivamente 10% e 30% dos direitos econômicos). 
 6 de Março - Ídolo bicolor, o ex-goleiro Ronaldo relembra 16 anos da estréia do  (e do futebol Paraense) na Taça Libertadores de 2003. 
 11 de Março - Ídolo bicolor, o ex-atacante Róbson (Robgol), relembra 16 anos da 1º vitória do  (e de um clube Paraense) na Taça Libertadores em 2003 contra a Universidad Católica. 
 12 de Março - Diretoria de Marketing Bicolor anuncia novo patrocinador. 
 13 de Março -  decreta luto de três dias em homenagem a Urubatan D’Oliveira, ex-presidente bicolor que faleceu no dia 12 de março. 
 17 de Março - Horas depois de amargo empate com o  na Curuzu pela 8º rodada do Paraense,  anuncia saída do técnico João Brigatti. 
 24 de Março - Com técnico interino,  consegue empate no 2º clássico Re-Pa da temporada. 
 26 de Março -  anúncia novo comando técnico. 
 8 de Abril -  não consegue reverter placar agregado e foi eliminado do Campeonato Paraense nas Semifinais pelo . 
 8 de Abril -  anuncia novo patrocinador no ramo de farmácias e drogarias. 
 17 de Abril - Diretoria Bicolor chega a acordo com Zagueiro Perema para permanência do Futebolista até o fim da Série C. 
 18 de Abril -  lamenta o falecimento de ídolo da década de 80, Luiz Augusto.  
 19 de Abril - Bicolores são destaques na 25ª edição do Troféu Romulo Maiorana, com direito a homenagem a ex-técnico Nad. 
 3 de Maio - CBF anúncia Copa Verde em Agosto. 
 9 de Maio - Atletas e diretoria Bicolor demonstram solidariedade pelo maior rival, o  por ofensas sofridas em Caxias do Sul. 
 16 de Maio -  lamenta o falecimento do ex-atleta e conselheiro, Jaime Maia. 
 16 de Maio - Jóia da Base Bicolor viaja para realizar testes no . 
 24 de Maio - Partida entre  e  pelas oitavas de final da Copa do Brasil será marcada como a primeira utilização do Árbitro de vídeo no Pará. 
 27 de Maio - Após amarga derrota para o  pela 5º rodada da Série C, o  anúncia a saída do Técnico Leonardo Condé. 
 27 de Maio - Delegação bicolor é recebida sob vaias e protestos no Aeroporto Internacional de Belém em seu retorno de Varginha. 
 30 de Maio - Presidente Ricardo Gluck Paul fala sobre medidas tomadas na gestão, se mostra convicto e se diz preocupado em fazer oque deve ser feito e não em ser populista. 
 31 de Maio -  confirma retorno de Hélio dos Anjos para ser o 3º Técnico da temporada 2019. 
 31 de Maio - O novo Treinador da seu recado a torcida bicolor. 
 6 de Junho - Yago Pikachu reforça desejo de retornar ao . 
 6 de Junho - Presidente Ricardo Gluck Paul fala sobre dificuldades financeiras. 
 10 de Junho - Em processo de reformulação,  afasta atletas do elenco principal. 
 10 de Junho - CBF divulga tabela da Copa Verde. 
 11 de Junho - Presidente Ricardo Gluck Paul buscando direcionamentos, falou em pedir apoio dos ex-presidentes bicolores: Luiz Omar Pinheiro, Vandick Lima, Alberto Maia, Sérgio Serra e Tony Couceiro. 
 14 de Junho - Clássico Re-Pa completa 105 anos. 
 14 de Junho -  cria categoria na base para disputar Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18. 
 22 de junho - Torcida Bicolor comparece em peso para apoiar a equipe as vésperas do Re-Pa de número 748. 
 23 de Junho -  sai vitorioso no 3º clássico Re-Pa na temporada. 
 29 de Junho -  é campeão da 1º edição do Campeonato Paraense de futebol feminino sub-20. 
 3 de julho -  fecha parceria com escola para formar novos nadadores.
 4 de julho - Às vésperas da 11º rodada de Série C, Atacante Pimentinha comete ato de indisciplina que deve render sua dispensa do elenco. 
 5 de julho - Sobre ultimas polêmicas no elenco, Técnico Hélio dos Anjos dispara: "Ninguém é maior que o Paysandu". 
 15 de julho - Em ação organizada por torcidas na Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa), bicolores doam quase 80 bolsas de sangue. 
 16 de julho -  se pronuncia oficialmente sobre as afirmações polêmicas que resultaram na saída do atacante Paulo Rangel. 
 20 de julho -  e  Parabenizam o  pelo acesso a Série C 2020 assim engrandecendo o futebol do Norte. 
 22 de julho - Goleada pelo placar de 7x0 aplicada pelo  no Clássico Re-Pa em pleno Baenão completa 74 anos. 
 25 de julho - Após saída polêmica, Atacante Paulo Rangel provoca o  pelas redes sociais. 
 26 de julho -  demonstra solidariedade com atleta do rival em caso de saúde. 
 30 de julho - Presidente do  define a situação financeira como crítica. 
 4 de Agosto -  comemora 17 anos do maior título do futebol Paraense, a Copa dos Campeões de 2002. 
 5 de Agosto - Ídolo Bicolor e atleta do século no futebol paraense, o Quarentinha se recupera bem após assalto seguido de violência na grande Belém. 
 14 de Agosto - Projeto social apoiado pelo Paysandu vai representar o Brasil nos Estados Unidos. 
 23 de Agosto - Em publicação de 'TBT', o goleiro Marcão Milanezi cobra pagamento do Paysandu. 
 25 de Agosto - No 4º clássico Re-Pa da temporada,  empata com  e o elimina da Série C 2019. 
 30 de Agosto - O Técnico Hélio dos Anjos declara temer uma manobra nos bastidores para beneficiar o , explicitando claramente a força da Federação Pernambucana de Futebol. 
 30 de Agosto -  adere à campanha dos clubes brasileiros contra homofobia. 
 2 de Setembro - Após polêmicas, presidente da FPF (Adelson Torres) vai a Recife e diz: 'Estamos juntos com o Paysandu'. 
 2 de Setembro - Executivo do Paysandu diz: 'Mais um ano na C seria trágico para os cofres do clube'. 
 4 de Setembro - Técnico Hélio dos Anjos dispara: 'Disputar o acesso é o grande momento da carreira'. 
 4 de Setembro - A história da menina Jheniffer de oito anos que escreveu carta que será lida na preleção do Paysandu. 
 5 de Setembro - Torcedores apoiam  no embarque rumo a Recife na busca pelo acesso. 
 5 de Setembro -  vence o rival no ranking de torcida nas redes sociais. 
 8 de Setembro - Cria da base bicolor, Leandro Carvalho manifesta torcida ao  pelo acesso. 
 8 de Setembro -  perde nos Pênaltis para o  e falha em cumprir o objetivo mais importante do ano. 
 8 de  Setembro - Hélio dos Anjos acusa arbitragem de favorecer o Náutico-PE contra o Paysandu. 
 9 de Setembro - Imprensa nacional e árbitros ligados à FIFA criticam pênalti decisivo em favor do . 
 9 de Setembro - Após pênalti polêmico e eliminação, Paysandu tentará paralisar a Série C. 
 9 de Setembro -  anuncia 'providências judiciais' contra erros de arbitragem e denuncia caso de agressão. 
 9 de Setembro - Nota oficial do  sobre os fatos ocorridos no jogo do acesso. 
 9 de Setembro - Técnico do Paysandu condena invasão da torcida do Náutico e confessa: 'Meti a porrada em um'. 
 9 de Setembro - Após eliminação do ,  provoca o maior rival nas redes sociais. 
 9 de Setembro - Ex-atacante do Paysandu, Nuno morre aos 45 anos em Mosqueiro. 
 9 de Setembro - Presidente do Paysandu pede anulação do jogo contra o Náutico. 
 10 de Setembro -  contrata Advogado do  para anular o jogo contra o Náutico no STJD. 
 10 de Setembro - Torcida do  organiza protesto em partida contra o  pela Copa Verde em decorrência dos fatos ocorridos em Pernambuco. 
 16 de Setembro - Atacante Magno aciona  judicialmente. 
 17 de Setembro - Técnico Bicolor critica condições de jogo do estádio Diogão. 
 17 de Setembro - Jornal argentino aborda caso do pênalti marcado por Leandro Pedro Vuaden contra o . 
 18 de Setembro - Viraliza imagem do técnico Hélio dos Anjos comprando a famosa farinha de Bragança. 
 18 de Setembro - Após difícil duelo e classificação pela Copa Verde,  parabeniza  pela temporada. 
 20 de Setembro -  divulga nota sobre o julgamento do STJD e o não reconhecimento das justificativas do clube. 
 29 de Setembro - 5º Clássico Re-Pa da temporada, 1º jogo das semifinais da Copa Verde e 750º na história do confronto, terminou em empate sem gols. 
 1 de Outubro -  se posiciona e nega especulações sobre mudança de nome no clube. 
 6 de Outubro -  sai vitorioso do 6º Clássico Re-Pa da temporada, elimina o  da Copa Verde e se classifica para a final da competição pela 5º vez em 6 edições. 
 10 de Outubro - gerente executivo de futebol do  falou sobre a difícil situação financeira que vive o clube. 
 13 de Outubro - Presentes pela primeira vez no Círio de Nossa Senhora de Nazaré, bicolores se emocionam com a procissão. 
 14 de Outubro - Presidente Bicolor dispara 'Dentro da CBF a gente não existe'. 
 14 de Outubro - Ídolo Bicolor, Yago Pikachu marca seu 100º gol na carreira e agradece também ao  aonde fez 64 em 220 jogos, sendo assim o maior Lateral artilheiro da história dos times. 
 14 de Outubro - Vice presidente da CBF confirma realização da Copa Verde em 2020. 
 14 de Outubro - Hélio dos Anjos renova com o  por mais uma temporada. 
 16 de Outubro - Zagueiro Diego Ivo cobra o  por vencimentos passados. 
 17 de Outubro - Dia das Crianças: Torcidas organizadas do Paysandu promovem ações. 
 18 de Outubro - Futebol Feminino: Paysandu participa de audiência pública. 
 18 de Outubro - Atacante Tiago Mandi aciona o  judicialmente por salário atrasado. 
 18 de Outubro - Em votação popular, a camisa do  foi eleita a mais bonita dentre os clubes participantes da Série C 2019. 
 20 de Outubro - Hélio dos Anjos presenteia massagista do Paysandu com passeio em ilha do Combú. 
 21 de Outubro - Comissão de festas bicolor organiza mosáico para final da Copa Verde 2019.
 21 de Outubro - Atacante responsável pelo gol do acesso do  na Série C 2014 mantém a forma treinando com o elenco bicolor. 
 25 de Outubro - Presidente do Papão garante folêgo financeiro de R$550 mil da CBF e nova cota para finalistas da Copa Verde. 
 2 de Novembro - Técnico Hélio dos Anjos valoriza a renovação de atletas para a próxima temporada. 
 3 de Novembro -  sai vitorioso do 471º Clássico Pa-Tu. 
 6 de Novembro -  estende vínculo com 5 atletas da base (Kerve, Flávio, Marco Antônio, Bruce e Yure). 
 8 de Novembro - Por Críticas ao árbitro Leandro Pedro Vuaden, o Presidente bicolor Ricardo Gluck Paul é punido pelo STJD com suspensão de 30 dias. 
 8 de Novembro -  divulga nota devido a suspensão do Presidente do clube. 
 8 de Novembro - Ieda Almêida assume de forma interina a presidência do , tornando-se assim a primeira mulher no cargo. 
 12 de Novembro - Atacante Juan sonha em retornar ao  em 2020. 
 12 de Novembro -  lança o projeto 'Pátria Bicolor' que ajudará o time e contemplará o torcedor com prêmios e beneficios. 
 14 de Novembro - Finais da Copa Verde de Futebol de 2019 contarão com auxilio do VAR. 
 14 de Novembro -  fará contra o  sua 100º decisão de título. 
 14 de Novembro -  promete processar companhia aérea devido os problemas em seu destino a Cuiabá. 
 18 de Novembro - Parazão de 2020 pode mudar forma de disputa para pontos corridos. 
 18 de Novembro - Paysandu é condenado em 1º instância a indenizar ex-zagueiro Diego Ivo em R$ 249.148,01. 
 18 de Novembro -  renova com Uchôa e Caique Oliveira para 2020. 
 19 de Novembro - Comissão de festas bicolor promete o melhor mosáico ja feito para a final da Copa Verde. 
 19 de Novembro - Técnico Hélio dos Anjos alega ter aconselhado Tomás Bastos a renovar com o  por mais uma Temporada. 
 21 de Novembro - Imagem do Atacante Nicolas com o troféu de vice da Copa Verde vira motivo de piada devido o formato peculiar do troféu. 
 21 de Novembro -  fala em gratidão, perdão e fé após derrota no Mangueirão na ultima partida da temporada. 
 21 de Novembro -  Anúncia ultima reunião da temporada com elenco, negociações de renovação, dispensas, remanescentes e data para inicio da pré-temporada em 03 de janeiro.

Retrospecto por adversários
Atualizado dia 20 de Novembro - Último jogo: Paysandu 0x1 Cuiabá (20/11/19)

Equipes Gaúchas

Equipes Cariocas

Equipes Mineiras

Equipes Mato Grossenses

Equipes Pernambucanas

Equipes Acreanas

Equipes Amazonenses

Equipes paraenses

Estádios 

 Paysandu visitou 19 estádios em 17 cidades diferentes. (Última atualização em 20 de novembro de 2019.)

Categorias de base

Paraense Sub-20

Amistosos

1º fase

Fase Final

Paraense Sub-17

1º fase

Fase Final

Paraense Sub-15

1º fase

Fase Final

Futebol Feminino

Paraense

1º fase

Fase Final

Paraense Sub-20

1º fase

Final

Brasileiro Sub-18

1º fase

Outras Modalidades
Ver também: Outros esportes do Paysandu Sport Club

  Regata -  Campeonato Paraense de Regata. Nas águas da Baía do Guajará, Papão conquista título da primeira etapa do Paraense Nas águas da Baía do Guajará, Papão vence terceira etapa do Paraense Bicolores conquistam medalhas nos Jogos Pan-Americanos de Lima. 
  Natação - Bicolores sobem ao pódio do parque aquático da Tuna em todas as provas disputadas Nadadora bicolor quebra quatro recordes em torneio disputado no Maranhão Equipe de natação terá novos atletas federados Atleta bicolor quebra recorde e conquista cinco medalhas em Mundial na Coreia do Sul. 
  Voleibol -  Paraense Masculino Adulto  Paraense Feminino Adulto Papão conquista três vitórias nas quadras  participou da Superliga Brasileira de Voleibol Masculino de 2019 - Série C, foi eliminado na 1ª fase.
  Futsal - Remo vence o Paysandu e é campeão do torneio Bené Aguiar  conquista o Campeonato Paraense de Futsal Sub-20 de 2019, derrotando o  pelo placar de 3x2. 
  Basquetebol - Sub-13 conquista título do primeiro turno do Campeonato Paraense  Campeonato Paraense de Basquete (36º título) 

 

Temporadas do Paysandu Sport Club
Listas do Paysandu Sport Club
Paysandu
Futebol de 2019 no Pará